Karl-Preis-Platz (München), een plein in München.
Karl-Preis-Platz (metrostation), een station van de metro van München.